Йонкер (Jonkheer) — бельгийский и нидерландский дворянский титул.

Фамилия 
 Йонкер, Андрис (род. 1962) — нидерландский футбольный тренер.
 Йонкер, Ингрид (1933—1965) — южноафриканская поэтесса, писала на языке африкаанс.
 Йонкер, Келли (род. 1990) — нидерландская хоккеистка на траве.

См. также 
 Йонкер Африканер (Jonker Afrikaaner; ок. 1790—1861) — верховный вождь нама (с 1830).